Bernard d’Armagnac ist der Name folgender Personen:
* Bernard VII. d’Armagnac (1360–1418), französischer Graf
 Bernard VIII. d’Armagnac (1400–1456), Graf von Pardiac, Vizegraf von Carlat und Murat sowie durch seine Ehe Herzog von Nemours